Флаги муниципальных районов России:
 Флаг Воловского района (Липецкая область)
 Флаг Воловского района (Тульская область)